El término punzó (un galicismo derivado de la palabra francesa ponceau, cuyo significado es 'amapola silvestre') puede aludir, en esta enciclopedia:

 al color rojo vivo;
 a uno de los nombres comunes de la planta Alcea rosea, o malva real;
 a la Divisa punzó, una cinta de este color que fue signo de adscripción al Partido Federal de Argentina en el siglo XIX.